I dödens väntrum kan syfta på:

 I dödens väntrum (bok) – en roman från 1930 av Sven Stolpe
 I dödens väntrum (film) – en film från 1946 som bygger på boken
 I dödens väntrum (antologi) – en reportagesamling från 2007 av Christer Berglund